El término LCR, un acrónimo, puede referirse, en esta enciclopedia:

 al líquido cefalorraquídeo (de Líquido Cefalo-Raquídeo), contenido en los ventrículos cerebrales, en el espacio subaracnoideo y en la médula espinal;
 a la Liga Comunista Revolucionaria, un partido trotskista francés;
 a la Liga Comunista Revolucionaria, un histórico partido trotskista español;
 a La Causa R, un partido político venezolano.